

События 
 Послы Ирины в Ахене. Женитьба Карла Великого на Лиутгарде.
 Арабы совершили поход на Византию в Малой Азии, дошли до Босфора. Гарун ар-Рашид согласился заключить с императрицей Ириной мир на 4 года за ежегодную дань.
 Викинги напали на Гебридские острова и Ольстер.
 Продолжаются Саксонские войны. Саксы убили многих чиновников Карла Великого и его посла в Данию. Карл совершил опустошительный поход на земли между Везером и Эльбой. Саксы напали также на союзников франков ободритов, но были разбиты в сражении на поле Свентана.
 Бунт Сарагосы и Уески против Кордовского эмирата подавлен.
 Людовик Благочестивый, сын короля франков и лангобардов Карла Великого собрал в Тулузе совет, на котором присутствовали арабские вожди восстания против Кордовского эмирата. Было решено осуществить новый поход в Испанию. Франки взяли город Бик и другие крепости по испанский сторону Пиренеев, образовав там постоянную базу.

Родились 
 Бабек — руководитель восстания иранских хуррамитов
 Абдулла ибн Тахир — эмир Хорасана (828—845)

Скончались 

 Абу Юсуф — исламский законовед
 Эдвальд — король Восточной Англии (796—798)

См. также